Halifax County ist der Name folgender Countys:

 Halifax County (Nova Scotia), Kanada
 Halifax County (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Halifax County (Virginia), Vereinigte Staaten